Minoretti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Minoretti (1861–1938), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Genua
 Piero Minoretti (* 1985), österreichischer Fußballspieler